Blaga:
 Lucian Blaga
 Vasile Blaga
 (4891) Blaga